Onze-Lieve-Vrouwhospitaal (Oudenaarde)
 Onze-Lieve-Vrouwehospitaal (Kortrijk)
Onze-Lieve-Vrouwhospitaal (Harelbeke)